Popowitsch ist der Name folgender Personen:

Familienname:
 Johann Siegmund Popowitsch (1705–1774), österreichischer Sprach- und Naturforscher
 Marina Lawrentjewna Popowitsch (1931–2017), russische Testpilotin, Autorin und Ufologin
 Pawel Romanowitsch Popowitsch (1930–2009), sowjetischer Kosmonaut

Mittelalterliches Patronym:
 Aljoscha Popowitsch, russische Sagengestalt

Siehe auch:
 Popović, Popowicz, Popowytsch, Popovich